Eupraxia av Kiev, född 1071, död 1109, var tysk-romersk kejsarinna och hertiginna av Sachsen; gift 1089 med Henrik IV (tysk-romersk kejsare).

Hon var dotter till Vsevolod I av Kiev och en kumansk prinsessa. Makarna separerade 1093. Euphraxia begick äktenskapsbrott, bland annat med sin styvson Konrad, och Henrik fängslade henne därför i Verona. Hon rymde 1094 därifrån till hertiginnan Matilda av Toscana, och 1095 avlade hon ett offentligt vittnesmål inför påven om att Henrik hade tvingat henne att delta i sexuella orgier. Hennes vittnesmål bedöms vara ett led i striden mellan påven och kejsaren. Äktenskapet upplösts 1105.

Källor 

 

Tysk-romerska kejsarinnor
Födda 1071
Avlidna 1109
Kvinnor
Personer i Tyskland under 1000-talet